Jean Arthur Béliveau, kanadski hokejist, * 31. avgust 1931, Trois-Rivières, Quebec, Kanada, † 2. december 2014.

Béliveau je kariero začel v ligi QJHL, kjer je igral za kluba Victoriaville Tigres in Quebec Citadelles ter nato v ligi QMHL za Quebec Aces. V ligi NHL je debitiral v sezoni 1950/51, ko je odigral le dve tekmi za Montreal Canadiense, za katere je skupno igral dvajset NHL sezon, v katerih je odigral 1125 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 507 golov in 712 podaj, ter 162 tekem končnice, na katerih je dosegel 79 golov in 97 podaj. S klubom je desetkrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69 in 1970/71. Med sezonama 1961/62 in 1970/71 je bil tudi kapetan kluba. Šestkrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd lige NHL, štirikrat v drugo. V sezoni 1955/56 je osvojil Art Ross Memorial Trophy, Conn Smythe Trophy in Hart Memorial Trophy, ki jo je ponovno osvojil v sezoni 1963/1964. Štirinajstkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd lige NHL.

Montreal Canadiensi so upokojili njegov dres s številko 4. Leta 1972 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1975 pa še v Kanadski športni hram slavnih. Po koncu igralske kariere je ostal v klubu kot športni direktor, zato je njegovo ime zapisano na Stanleyjevem pokalu še sedemkrat, v sezonah 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1985/86 in 1992/93, skupno rekordnih sedemnajstkrat.

Pregled kariere 

|-
| Victoriaville Tigres
| QJHL
| 47/48
| 
| 42
| 46
| 21
| 67
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Victoriaville Tigres
| QJHL
| 48/49
| 
| 42
| 48
| 27
| 75
| 
| 54
| 
| 4
| 4
| 2
| 6
| 
| 2
|-
| Quebec Citadelles
| QJHL
| 49/50
| 
| 35
| 36
| 44
| 80
| 
| 47
| 
| 14
| 22
| 9
| 31
| 
| 15
|-
| Quebec Citadelles
| QJHL
| 50/51
| 
| 46
| 61
| 63
| 124
| 
| 120
| 
| 22
| 23
| 31
| 54
| 
| 76
|-
| Quebec Aces
| QMHL
| 50/51
| 
| 1
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 50/51
| 
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Aces
| QMHL
| 51/52
| 
| 59
| 45
| 38
| 83
| 
| 88
| 
| 15
| 14
| 10
| 24
| 
| 14
|-
| Quebec Aces
| QMHL
| 52/53
| 
| 57
| 50
| 39
| 89
| 
| 59
| 
| 19
| 14
| 15
| 29
| 
| 25
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 52/53
| 
| 3
| 5
| 0
| 5
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 53/54
| 
| 44
| 13
| 21
| 34
| 
| 22
| 
| 10
| 2
| 8
| 10
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 54/55
| 
| 70
| 37
| 36
| 73
| 
| 58
| 
| 12
| 6
| 7
| 13
| 
| 18
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 55/56
| 
| 70
| 47
| 41
| 88
| 
| 143
| 
| 10
| 12
| 7
| 19
| 
| 22
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 56/57
| 
| 69
| 33
| 51
| 84
| 
| 105
| 
| 10
| 6
| 6
| 12
| 
| 15
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 57/58
| 
| 55
| 27
| 32
| 59
| 
| 93
| 
| 10
| 4
| 8
| 12
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 58/59
| 
| 64
| 45
| 46
| 91
| 
| 67
| 
| 3
| 1
| 4
| 5
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 59/60
| 
| 60
| 34
| 40
| 74
| 
| 57
| 
| 8
| 5
| 2
| 7
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 60/61
| 
| 69
| 32
| 58
| 90
| 
| 57
| 
| 6
| 0
| 5
| 5
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 61/62
| 
| 43
| 18
| 23
| 41
| 
| 36
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 62/63
| 
| 69
| 18
| 49
| 67
| 
| 68
| 
| 5
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 63/64
| 
| 68
| 28
| 50
| 78
| 
| 42
| 
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
| 18
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 64/65
| 
| 58
| 20
| 23
| 43
| 
| 76
| 
| 13
| 8
| 8
| 16
| 
| 34
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 65/66
| 
| 67
| 29
| 48
| 77
| 
| 50
| 
| 10
| 5
| 5
| 10
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 66/67
| 
| 53
| 12
| 26
| 38
| 
| 22
| 
| 10
| 6
| 5
| 11
| 
| 26
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 67/68
| 
| 59
| 31
| 37
| 68
| 
| 28
| 
| 10
| 7
| 4
| 11
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 68/69
| 
| 69
| 33
| 49
| 82
| 
| 55
| 
| 14
| 5
| 10
| 15
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 69/70
| 
| 63
| 19
| 30
| 49
| 
| 10

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 70/71
| 
| 70
| 25
| 51
| 76
| 
| 40
| 
| 20
| 6
| 16
| 22
| 
| 28
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1407
| bgcolor="#7FFF00" |795
| bgcolor="#7FFF00" |945
| bgcolor="#7FFF00" |1740
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1397
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |236
| bgcolor="#7FFF00" |156
| bgcolor="#7FFF00" |164
| bgcolor="#7FFF00" |320
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |343
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Victoriaville Tigres
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Quebec Aces
Hokejisti Montreal Canadiens
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami